Platform (politika) Politikai párton belüli irányzat, csoport; megegyezési alap; alapelvek összessége
 Platform (informatika) Informatikában adott programhoz szükséges hardver- és/vagy a szoftverkörnyezet
 Platform (olajipar) Olajkitermelő tengeri létesítmény
 Platform (űrtechnika) Tengeri űrkikötő, úszó rakétaindító komplexum
 Platform (mezőgazdaság) Vízszintes terület egy lejtős domb- vagy hegyoldalon, fennsík, plató
 Platform (műszaki) Állandó emelvény, állványzat
 Platform (építészet) Erkélyszerű, fedetlen vagy oszlopos tetővel fedett hely; terasz. 
 Platform (kommunikációs) Online kommunikációs felület (weboldal), pl. jogviták bíróságon kívüli rendezésére